Halocoryne är ett släkte av nässeldjur. Halocoryne ingår i familjen Halocorynidae. 

Halocoryne är enda släktet i familjen Halocorynidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hydrozoer
Halocoryne